de Keyser može označavati:
Nicaise de Keyser, belgijski slikar
David de Keyser, britanski glumac
Hendrick de Keyser, nizozemski kipar
Thomas de Keyser, nizozemski slikar
Véronique de Keyser, belgijski političar
Merten de Keyser, francuski slikar
Raoul de Keyser, belgijski slikar
Pieter de Keyser, nizozemski arhitekt
Polydore de Keyser, britanski odvjetnik
Alexei de Keyser, britanski televizijski producent
Eugénie De Keyser, belgijski pisac
Willem de Keyser, belgijski draguljar
Jean-Pierre de Keyser, njemački nogometaš